Kontakt (v. lat. contingere ‚berühren‘; PPP contactum) steht für:

 die aktive oder passive Berührung des eigenen oder fremden Körpers, siehe Körperkontakt
 das physische Berühren in technischer Mechanik und Physik, siehe Kontaktmechanik 
 die Teile von Bauelementen, mit denen elektrisch leitende Verbindungen hergestellt werden, siehe Elektrischer Kontakt
 in der Fotografie und Druckwesen das Kopieren in direktem Kontakt mit dem Wiedergabemedium, siehe Kontaktkopie
 in der Astronomie ausgewählte Momente einer Berührung, siehe Konjunktion (Astronomie)
 eine Form der Jonglage, bei der die Geräte über den Körper gespielt werden, Kontaktjonglage
 sozialer Kontakt, siehe Soziale Beziehung
 KONTAKTE-KOHTAKTbI (Verein zur Hilfe für die letzten überlebenden ehemaligen sowjetischen Soldaten, die nach 1941 in deutsche Kriegsgefangenschaft kamen.)
 Kontakt (Reaktivpanzerung)

Speziell im Plural Kontakte:
 die gesammelten Adressen insbesondere in der Informatik, siehe Adressbuch

Kontakt heißen:
 Kontakt (Software), Software von Native Instruments
 The Contact, südkoreanischer Film aus dem Jahr 1997 (deutsch Der Kontakt)
 Kontakt (2005), mazedonischer Film von Sergej Stanojkovski aus dem Jahr 2005

Kontact heißen:
 Kontact, der Groupware-Client des K Desktop Environment von Linux

Kontakte heißen:
 Kontakte (Apple), ein Programm von Apple zum Verwalten von Adressen
 Google Kontakte, ein Online-Dienst zur Kontakteverwaltung

Siehe auch:
Contact
Berührung, Verbindung